Langau heißen folgende geographischen Objekte:

 Langau, Marktgemeinde im Bezirk Horn, Niederösterreich
Gemeindeteile:
 Langau (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Langau (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Langau (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Langau (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Langau (Gemeinden Bernstein, Unterkohlstätten), Ortsteil von Bernstein und Unterkohlstätten, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Langau (Gemeinde Gaming), Ortschaft von Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Langau (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft der Gemeinde Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Langau (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Langenau (Begriffsklärung)
 Lengau (Begriffsklärung)